1 Batalion Ciężkich Karabinów Maszynowych – pododdział piechoty Wojska Polskiego II RP (1926–1930)
 1 Batalion Ciężkich Karabinów Maszynowych – pododdział piechoty Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1941–1942)